La Salle County oder LaSalle County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 La Salle County (Texas)
 LaSalle County, Illinois

Siehe auch:
 La Salle Parish, Louisiana